Akademiska kören kan syfta på:

Akademiska kören, Göteborg – en akademisk (manskör) vid Göteborgs universitet
Akademiska kören, Linköping – en blandad kör som grundades 1968
Akademiska kören, Stockholm – en blandad kör i Stockholm som bildades 1931
Akademiska kören, Växjö – en kör